A 6.ª edição do Volta à Romandia disputou-se da 17 de abril a 20 de abril de 1952 com um percurso de 832 km dividido em 5 etapas, com início e fim em Payerne.
 
O vencedor foi o holandês Wout Wagtmans, cobrindo a prova a uma velocidade média de 35,1 km/h.

Etapas

Classificações 
 
Assim ficaram os dez primeiros da classificação geral da segunda edição do Volta à Romandia

Ligações externas 
 Volta à Romandia em Procyclingstats
 

1952
1952 na Suíça
1952 no ciclismo